Мула () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рио-Мула. Занимает площадь 633,38 км². Население 17 076 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Покровителем города считается святой Фелипе Мартир.

История 
Город основан в 713 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Mula
 Todomula.com
 Página sobre Mula en Región de Murcia Digital

Муниципалитеты Мурсии